Флажі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Флажі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Флажі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона